William Joseph Burns (* 4. dubna 1956 ve Fort Bragg, Severní Karolína) je americký diplomat a bývalý náměstek ministra zahraničí (2011–2014). Z diplomatických služeb odešel roku 2014 po 33 letech.

Burns byl v letech 1998–2001 velvyslancem Spojených států v Jordánsku, 2001–2005 vysokým úředníkem na ministerstvu zahraničí pro Blízký východ, 2005–2008 velvyslancem Spojených států v Rusku a opět vysokým úředníkem na ministerstvu zahraničí v letech 2008 až 2011.

V lednu 2021 jej prezident Joe Biden nominoval na ředitele Central Intelligence Agency (CIA). Oficiálně byl jmenován ředitelem CIA dne 19. března 2021.

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Ředitelé CIA
Absolventi Oxfordské univerzity
Narození v roce 1956
Narození 4. dubna
Narození v Severní Karolíně
Žijící lidé
Muži